Die Schachmeisterschaften des Generalgouvernements waren Schachturniere, die während des Zweiten Weltkriegs im besetzten Polen ausgetragen wurden. Hans Frank, Generalgouverneur des Generalgouvernements war Schirmherr dieser Turniere, da er ein begeisterter Schachspieler war. Die Turnierserie begann bei einem Schachkongress in Krakau am 3. November 1940. Sechs Monate später gab Frank die Gründung einer Schachschule mit den Großmeistern Efim Bogoljubow und Alexander Aljechin bekannt.

Teilnehmer 

 Alexander Aljechin /
 Efim Bogoljubow /
 Paul Felix Schmidt /
 Klaus Junge /
 Karl Gilg /
 Josef Lokvenc /
 Hans Müller /
 Wolfgang Weil /
 Paul Mross/
 Teodor Regedziński/
 Leon Tuhan-Baranowski/
 Fedir Bohatyrtschuk /

und andere deutsche Spieler /.

Regedziński spielte als Reger, und Tuhan-Baranowski als Lisse.

Krakau / Krynica-Zdrój / Warschau 1940 
Die ersten Schachmeisterschaften des Generalgouvernements fanden vom 3. bis zum 17. November 1940 in Krakau, Krynica-Zdrój und Warschau statt.

{|class="wikitable" style="margin: 1em auto 1em auto; "
|  style="background:#f0f0f0;"|# 
|  style="background:#f0f0f0;"|Spieler
|  style="background:#f0f0f0;"|1
|  style="background:#f0f0f0;"|2
|  style="background:#f0f0f0;"|3
|  style="background:#f0f0f0;"|4
|  style="background:#f0f0f0;"|5
|  style="background:#f0f0f0;"|6
|  style="background:#f0f0f0;"|7
|  style="background:#f0f0f0;"|8
|  style="background:#f0f0f0;"|9
|  style="background:#f0f0f0;"|10
|  style="background:#f0f0f0;"|11
|  style="background:#f0f0f0;"|12
|  style="background:#f0f0f0;"|Gesamt
|-
| 1||Anton Kohler||x||½ ||½ ||½ ||½ ||1 ||1 ||½ ||1 ||1 ||1 ||0 ||7½
|-
| 2||Efim Bogoljubow||½ ||x||½ ||½ ||0 ||½ ||1 ||1 ||½ ||1 ||1 ||1 ||7½
|-
| 3||Kurt Richter||½ ||½ ||x||½ ||1 ||½ ||0 ||1 ||1 ||1 ||½ ||½ ||7
|-
| 4||Josef Lokvenc||½ ||½ ||½ ||x||1 ||0 ||½ ||0 ||½ ||1 ||½ ||1 ||6
|-
| 5||Paul Mross||½ ||1 ||0 ||0 ||x||1 ||1 ||0 ||½ ||0 ||½ ||1 ||5½
|-
| 6||Hans Müller||0 ||½ ||½ ||1 ||0 ||x||½ ||½ ||½ ||½ ||1 ||½ ||5½
|-
| 7||Max Blümich||0 ||0 ||1 ||½ ||0 ||½ ||x||1 ||½ ||½ ||1 ||½ ||5½
|-
| 8||Carl Ahues||½ ||0 ||0 ||1 ||1 ||½ ||0 ||x||½ ||½ ||1 ||½ ||5½
|-
| 9||Karl Gilg||0 ||½ ||0 ||½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||x||½ ||½ ||½ ||4½
|-
| 10||Georg Kieninger||0 ||0 ||0 ||0 ||1 ||½ ||½ ||½ ||½ ||x||0 ||1 ||4
|-
| 11||Ludwig Rellstab||0 ||0 ||½ ||½ ||½ ||0 ||0 ||0 ||½ ||1 ||x||1 ||4
|-
| 12||Max Eisinger||1 ||0 ||½ ||0 ||0 ||½ ||½ ||½ ||½ ||0 ||0 || x||3½
|-
|}

Krakau / Warschau 1941 
Die zweiten Schachmeisterschaften des Generalgouvernements fanden vom 5. bis zum 19. Oktober 1941 in Krakau und Warschau statt.

{|class="wikitable" style="margin: 1em auto 1em auto; "
|  style="background:#f0f0f0;"|# 
|  style="background:#f0f0f0;"|Spieler
|  style="background:#f0f0f0;"|1
|  style="background:#f0f0f0;"|2
|  style="background:#f0f0f0;"|3
|  style="background:#f0f0f0;"|4
|  style="background:#f0f0f0;"|5
|  style="background:#f0f0f0;"|6
|  style="background:#f0f0f0;"|7
|  style="background:#f0f0f0;"|8
|  style="background:#f0f0f0;"|9
|  style="background:#f0f0f0;"|10
|  style="background:#f0f0f0;"|11
|  style="background:#f0f0f0;"|12
|  style="background:#f0f0f0;"|Gesamt
|-
| 1||Alexander Aljechin||x||1 ||1 ||½ ||½ ||1 ||1 ||½ ||1 ||½ ||½ ||1 ||8½
|-
| 2||Paul Felix Schmidt||0 ||x||1 ||½ ||1 ||1 ||0 ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||8½
|-
| 3||Efim Bogoljubow||0 ||0 ||x||½ ||½ ||1 ||½ ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||7½
|-
| 4||Klaus Junge||½ ||½ ||½ ||x||½ ||1 ||½ ||½ ||1 ||½ ||½ ||1 ||7
|-
| 5||Josef Lokvenc||½ ||0 ||½ ||½ ||x||0 ||½ ||½ ||½ ||½ ||1 ||1 ||5½
|-
| 6||Teodor Regedziński||0 ||0 ||0 ||0 ||1 ||x||0 ||1 ||0 ||1 ||1 ||1 ||5
|-
| 7||Georg Kieninger||0 ||1 ||½ ||½ ||½ ||1 ||x||½ ||0 ||½ ||0 ||0 ||4½
|-
| 8||Eduard Hahn||½ ||0 ||0 ||½ ||½ ||0 ||½ ||x||1 ||1 ||½ ||0 ||4½
|-
| 9||Max Blümich||0 ||0 ||0 ||0 ||½ ||1 ||1 ||0 ||x||½ ||1 ||½ ||4½
|-
| 10||Carl Carls||½ ||0 ||0 ||½ ||½ ||0 ||½ ||0 ||½ ||x||1 ||0 ||3½
|-
| 11||Heinz Nowarra||½ ||0 ||0 ||½ ||0 ||0 ||1 ||½ ||0 ||0 ||x||1 ||3½
|-
| 12||Paul Mross||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||1 ||1 ||½ ||1 ||0 || x||3½
|-
|}

Warschau / Lublin / Krakau 1942 
Die dritten Schachmeisterschaften des Generalgouvernements fanden vom 11. bis zum 24. Oktober 1942 in Warschau, Lublin und Krakau statt.

{|class="wikitable" style="margin: 1em auto 1em auto; "
|  style="background:#f0f0f0;"|# 
|  style="background:#f0f0f0;"|Spieler
|  style="background:#f0f0f0;"|1
|  style="background:#f0f0f0;"|2
|  style="background:#f0f0f0;"|3
|  style="background:#f0f0f0;"|4
|  style="background:#f0f0f0;"|5
|  style="background:#f0f0f0;"|6
|  style="background:#f0f0f0;"|7
|  style="background:#f0f0f0;"|8
|  style="background:#f0f0f0;"|9
|  style="background:#f0f0f0;"|10
|  style="background:#f0f0f0;"|11
|  style="background:#f0f0f0;"|Gesamt
|-
| 1||Alexander Aljechin||x||1 ||0 ||½ ||½ ||½ ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||7½
|-
| 2||Klaus Junge||0 ||x||½ ||½ ||1 ||1 ||0 ||½ ||1 ||1 ||1 ||6½
|-
| 3||Efim Bogoljubow||1 ||½ ||x||1 ||½ ||1 ||1 ||0 ||½ ||0 ||½ ||6
|-
| 4||Friedrich Sämisch||½ ||½ ||0 ||x||1 ||0 ||1 ||½ ||½ ||1 ||½ ||5½
|-
| 5||Rudolf Keller||½ ||0 ||½ ||0 ||x||1 ||0 ||1 ||½ ||1 ||1 ||5½
|-
| 6||Georg Kieninger||½ ||0 ||0 ||1 ||0 ||x||1 ||0 ||½ ||1 ||1 ||5
|-
| 7||Alfred Brinckmann||0 ||1 ||0 ||0 ||1 ||0 ||x||½ ||½ ||1 ||½ ||4½
|-
| 8||Werner Kunerth||0 ||½ ||1 ||½ ||0 ||1 ||½ ||x||½ ||0 ||0 ||4
|-
| 9||Wolfgang Weil||0 ||0 ||½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||x||0 ||1 ||4
|-
| 10||Hans Roepstorff||0 ||0 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||1 ||1 ||x||1 ||4
|-
| 11||Hans Zollner||0 ||0 ||½ ||½ ||0 ||0 ||½ ||1 ||0 ||0 ||x||2½
|-
|}

Krynica-Zdrój 1943 
Die vierten Schachmeisterschaften des Generalgouvernements fanden vom 25. November bis zum 5. Dezember 1943 in Krynica-Zdrój statt.

{|class="wikitable" style="margin: 1em auto 1em auto; "
|  style="background:#f0f0f0;"|# 
|  style="background:#f0f0f0;"|Spieler
|  style="background:#f0f0f0;"|1
|  style="background:#f0f0f0;"|2
|  style="background:#f0f0f0;"|3
|  style="background:#f0f0f0;"|4
|  style="background:#f0f0f0;"|5
|  style="background:#f0f0f0;"|6
|  style="background:#f0f0f0;"|7
|  style="background:#f0f0f0;"|8
|  style="background:#f0f0f0;"|9
|  style="background:#f0f0f0;"|10
|  style="background:#f0f0f0;"|Gesamt
|-
| 1||Josef Lokvenc||x||0 ||½ ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||7½
|-
| 2||Wilhelm Kuppe||1 ||x||0 ||½ ||½ ||1 ||1 ||1 ||1 ||½ ||6½
|-
| 3||Efim Bogoljubow||½ ||1 ||x||0 ||½ ||1 ||½ ||1 ||1 ||1 ||6½
|-
| 4||Georg Klaus||0 ||½ ||1 ||x||1 ||0 ||0 ||0 ||1 ||1 ||4½
|-
| 5||Leon Tuhan-Baranowski||0 ||½ ||½ ||0 ||x||0 ||0 ||1 ||1 ||1 ||4
|-
| 6||Hans Roepstorff||0 ||0 ||0 ||1 ||1 ||x||1 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
| 7||Edith Keller||0 ||0 ||½ ||1 ||1 ||0 ||x||0 ||0 ||1 ||3½
|-
| 8||Heinz Nowarra||0 ||0 ||0 ||1 ||0 ||1 ||1 ||x||0 ||½ ||3½
|-
| 9||Egon Gilles||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||1 ||1 ||1 ||x||0 ||3
|-
| 10||Franz Herzog||0 ||½ ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||½ ||1 ||x||2
|-
|}

Radom 1944 
Die fünften Schachmeisterschaften des Generalgouvernements fanden im Februar 1944 in Radom statt.

{|class="wikitable" style="margin: 1em auto 1em auto; "
|  style="background:#f0f0f0;"|# 
|  style="background:#f0f0f0;"|Spieler
|  style="background:#f0f0f0;"|1
|  style="background:#f0f0f0;"|2
|  style="background:#f0f0f0;"|3
|  style="background:#f0f0f0;"|4
|  style="background:#f0f0f0;"|5
|  style="background:#f0f0f0;"|6
|  style="background:#f0f0f0;"|7
|  style="background:#f0f0f0;"|8
|  style="background:#f0f0f0;"|9
|  style="background:#f0f0f0;"|10
|  style="background:#f0f0f0;"|Gesamt
|-
| 1||Efim Bogoljubow||x||½ ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||8½
|-
| 2||Fedir Bohatyrtschuk||½ ||x||½ ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||8
|-
| 3||Hans Roepstorff||0 ||½ ||x||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||7½
|-
| 4||Leon Tuhan-Baranowski||0 ||0 ||0 ||x||½ ||½ ||1 ||1 ||1 ||1 ||5
|-
| 5||Franz Herzog||0 ||0 ||0 ||½ ||x||0 ||1 ||1 ||1 ||1 ||4½
|-
| 6||Planck||0 ||0 ||0 ||½ ||1 ||x||0 ||1 ||1 ||1 ||4½
|-
| 7||Heinz Nowarra||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||1 ||x||1 ||1 ||1 ||4
|-
| 8||Probst||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||x||1 ||1 ||2
|-
| 9||Sänger||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||x||1 ||1
|-
| 10||Meckel||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||x||0
|-
|}

Einzelnachweise  

Deutsche Besetzung Polens 1939–1945
Schachturnier
Schach (Deutschland)
Schach (Polen)
Schachveranstaltung 1940
Schachveranstaltung 1941
Schachveranstaltung 1942
Schachveranstaltung 1943
Schachveranstaltung 1944
Erstveranstaltung 1940